Aceasta este lista celor 353 '''comune din departamentul Ille-et-Vilaine din Franța.

 (CAR) Agglomeration community of the Rennes Métropole, creată în 2000.
 (CAS) Agglomeration community of Pays de Saint-Malo, creată în 2001.
 (CAV) Agglomeration community of the Vitré community, creată în 2002.

Ille-et-Vilaine